Boer zoekt Vrouw (Nederland), voor de Nederlandse versie van het programma.
 Boer zkt Vrouw (Vlaanderen), voor de Vlaamse versie van het programma.